

Film
The Wheel of Death – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem
The Wheel of Death – cortometraggio del 1916 diretto da A.E. Coleby

TV
The Wheel of Death – episodio del 1973 della serie tv A Tutte le auto della polizia